La surrection, une figure de danse ;
 La surrection, la formation d'une chaîne de montagne.